Kaczory ist ein polnischer Ortsname:
 Kaczory, Stadt und Gemeindesitz im Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1918 und 1939 bis 1945: Erpel, Kreis Kolmar, Posen/Wartheland

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kaczory (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Fürstenwalde, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Kaczory (Drawsko), Ort im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, bis 1945: Neuteicher Holländer, Kreis Friedeberg/Neumark, Brandenburg
 Kaczory (Odolanów), Siedlung im Powiat Ostrowski, bis 1918 und 1939 bis 1945: Kaczuren, Kreis Adelnau, Posen
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Kaczory (Dobra), Ort im Powiat Limanowski
 Kaczory (Łącko), Ort im Powiat Nowosądecki
 Kaczory (Niedźwiedź), Ort im PowiatLimanowski
 Woiwodschaft Masowien:
 Kaczory (Wiśniew), Dorf im Powiat Siedlecki
 Kaczory (Wodynie), Dorf im Powiat Siedlecki